Керман-шах (*д/н — 1074) — 2-й володар Керманської держави Сельджуків в 1073—1074 роках. Повне ім'я Сулейман Керман-шах бен Імад ад-Дін Кавурд.

Життєпис 
Походив з династії Сельджукидів. Стрший син Кавурд-бека, маліка Кермана. Про дату народження та молоді роки Керман-шаха нічого невідомо. Вперше згадується 1055 року з нагоди походу батька до Сістана. Ймовірно тут Керман-шах вперше звитяжив, сприявши остаточному підкоренню цієї області, де ще панували Газневіди. В подальшому, вважається, був учасником усіх важливих походів Кавурд-бека.

У 1073 році Керман-шах не брав участь у битві при Гамадані, в якій війська Малік-шаха I, султана Великих Сельджуків, завдали поразки керманському війську на чолі із Кавурдом. Останній на час своєї військової кампанії призначив старшого сина намісником Кермана. Після поразки при Гамадані батька було схоплено та страчено. Натомість Керман-шах визнав зверхність Малік-шаха. Тому султан визнав Керман-шаха маліком Кермана і Північного Оману.

Новий правитель не зумів проявити себе якимось чином, померши вже 1074 року. Причини цього невідомі. За його розпорядженням посаду маліка отримав старший син Хусейн I.

Родина 
 Хусейн, малік Кермана і Оману в 1074 році
 Арслан-шах, султан Кермана і Оману в 1101—1142 роках

Джерела 
 Köymen, Mehmet Altay, (2004), Selçuklu Devri Türk Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları ISBN 9789751601193.
 Kerman-Shah 

Султани Кермана
Сельджукиди